Attala (Tolna), een plaats en gemeente in Hongarije
Attala (heilige), een Frans geestelijke